Port Charlotte kan syfta på:

 Port Charlotte, Skottland – en ort i Islay, Argyll and Bute, Skottland
 Port Charlotte, Florida  – en ort i USA
 Port Charlotte (whisky) – ett destilleri för whisky på den skotska ön Islay